Numele Dupin se poate referi la:

 André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865), avocat francez
 C. Auguste Dupin, detectiv ficțional
 Charles Dupin (1784-1873), matematician catolic francez
 Jacques Dupin (n. 1927), poet francez
 Louis Ellies Dupin (1657-1719), istoric bisericesc francez